L'édition 2000 du tournoi de tennis de la côte Pacifique se déroule à San José du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Mark Philippoussis remporte le  titre ATP de sa carrière en simple en écartant en finale Mikael Tillström.

 En double, Jan-Michael Gambill et Scott Humphries décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Lucas Arnold Ker et Eric Taino. Il s'agit pour chacun de leur  titre dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique
 Saison 2000 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2000
San Jose
Tennis aux États-Unis en 2000
Sport en Californie en 2000
Tennis en février 2000